Božović oder Bozovic ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Bozovic (* 1999), australische Tennisspielerin
 Draško Božović (* 1988), montenegrinischer Fußballspieler

 Janko Božović (* 1985), österreichischer Handballspieler
 Miodrag Božović (* 1968), montenegrinischer Fußballtrainer
 Mirjana Božović (* 1987), serbisches Model
 Mladen Božović (* 1984), montenegrinischer Fußballspieler
 Nevena Božović (* 1994), serbische Sängerin und Komponistin
 Srđa Božović, montenegrinischer Politiker
 Stanka Božović (* 1962), österreichische Handballspielerin
 Vladimir Božović (* 1981), montenegrinischer Fußballspieler